Cratere Mena – cratere su Marte
 Cratere Mena – cratere su Mercurio